Santa Úrsula de Colònia, santa de l'Església catòlica celebrada el 21 d'octubre 
 Santa Úrsula (Tenerife), municipi de l'illa de Tenerife, a les illes Canàries 
 Diada de Santa Úrsula, diada castellera que se celebra a Valls el 21 d'octubre o el diumenge següent 
 Companyia de Santa Úrsula o ursulines, institut secular fundat per Angela Merici en 1535 per educar a les noies
 Orde de Santa Úrsula o de les ursulines claustrals, orde de monges 
 Retaule de Sant Martí, Santa Úrsula i Sant Antoni (~ 1420), tremp sobre fusta de Gonçal Peris conservada al Museu de Belles Arts de València
 Santa Úrsula del Milà, església parroquial del Milà (Alt Camp) sota l'advocació de santa Úrsula
 taula de Santa Úrsula